Das British Motor Cars Invitation 1973 war ein Damen-Tennisturnier des Virginia Slims Circuit in San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1973. Das Turnier fand vom 16. bis 20. Januar 1973 statt. Im Einzel gewann die Australierin Margaret Court. Auch im Doppel war sie an der Seite ihrer Landsfrau Lesley Hunt siegreich.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 1973
Tennisturnier in San Francisco